

Pessoas 
 John McClusky

Localidades 
 McClusky (Dacota do Norte)

Ou ainda:
 Mclusky - uma banda de rock

Desambiguação